

Tablica

Izvori 

 Stjepan Kaurić - Nogometni klub Duga Resa 1929. – 2009., Duga Resa 2009.,  (nepotpuna tablica)
 Juraj Katalinić: Nogometni klub  "Ogulin" 1932. – 2012., Ogulin, 2012. 
 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

2004-05
karlovačka-1